

Patronyme 

 Andrée Lajoie (1933-), juriste et professeure québécoise ;
 Claude G. Lajoie (1928-2015), entrepreneur et homme politique au Québec ;
 Georges Farah-Lajoie (1876-1941), policier et détective syrien ;
 Jean-Charles Lajoie (1971-), communicateur québécois ;
 Jon Lajoie (1980-), comique et comédien québécois ;
 Nap Lajoie (1874-1959), joueur américain de baseball de descendance de Canadiens français de Rhe Island ;
 Noël Lajoie (1927-2014), coureur cycliste français ;
 Pascal Lajoie (1826-1919), supérieur de l'Institut des Clercs de Saint-Viateur, figure marquante du clergé canadien ;
 Pier-Gabriel Lajoie, (1994-), modèle et comédien canadien ;
 Thierry Lajoie (1961-), dirigeant français d'entreprise membre du Parti socialiste.

Film 

 Dupont Lajoie est un film français d'Yves Boisset réalisé en 1975.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme